

Persone

Militari 
 William Jackson (1897-1959) – militare australiano
 William Jackson (1917-1999) – ufficiale britannico

Musicisti 
 William Jackson (1730-1803) – organista e compositore inglese
 William Jackson (1815-1866) – organista e compositore inglese
 William Jackson (1955) – compositore scozzese

Politici 
 William Jackson (1759-1828) – politico statunitense
 William Jackson (1783-1855) – politico statunitense
 William Terry Jackson (1794-1882) – politico statunitense
 William Lowther Jackson (1825-1890) – politico e ufficiale statunitense
 William Jackson (1832-1889) – politico neozelandese
 William Humphreys Jackson (1839-1915) – politico statunitense
 William Jackson, 1º Barone Allerton (1840-1917) – politico britannico
 William Purnell Jackson (1868-1939) – politico statunitense
 William Jackson (1858-1938) – politico canadese
 William Harding Jackson (1901-1971) – politico statunitense
 William S. Jackson  (? – 1932) – politico e avvocato statunitense

Sportivi 
 William Jackson (1820 – ?) – crickettista inglese
 William Jackson (1826-1954) – calciatore gallese
 William Jackson (1871-1955) – giocatore di curling scozzese
 William Jackson Clothier (1881-1962) – tennista statunitense
 William Jackson III (1993) – giocatore di football americano statunitense

Altro 
 William Jackson (1639-1645) – pirata inglese
 William Henry Jackson (1843-1942)  – fotografo, pittore ed esploratore statunitense
 William Jackson (1948-1910) – ingegnere statunitense